Aleksandr Maseikov (Mahiljow, 26 juni 1971) was een Wit-Russisch, kanovaarder.

Maseikov won in 1992 olympisch goud in de C-2 over 500 meter samen met Dmitri Dovgalenok namens het gezamenlijk team.

Belangrijkste resultaten

Olympische Zomerspelen

Wereldkampioenschappen vlakwater

Olympisch kampioen van het gezamenlijk team
Wit-Russisch olympisch deelnemer
Wit-Russisch kanovaarder